Narcy kan syfta på:
 Narcy, Haute-Marne
 Narcy, Nièvre